Ільяше́нко — українське прізвище. Відомі носії:
 Ільяшенко Ірина Сергіївна — український тренер зі спортивної гімнастики.
 Ільяшенко Олександр Борисович (*1963) — український медіа-менеджер. Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 Ільяшенко Роман Ігорович (1991—2014) — український військовик, боець артилерійського самохідного дивізіону МО України.

Ілляшенко 
 Ілляшенко Василь Васильович (1935—2014) — український кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв України (1998).
 Ілляшенко Юрій Миколайович — полковник медичної служби, заслужений длікар України.

Див. також 
 Іляшенко
Українські прізвища
Прізвища на -енко